«Si tú te vas» (-en inglés: Don't Say Goodbye-) es el primer sencillo de Border Girl, sexto álbum de estudio de la cantante mexicana de pop latino Paulina Rubio.

Sencillos de Paulina Rubio
Sencillos de 2002